Янкі () — назва жителів Нової Англії; пізніше, в більш широкому сенсі, — жителів США в цілому.
 Янкі Дудл Денді, «Янкі Дудл Денді» () — американський музично-біографічний фільм 1942 року.
 Янкі дівчина (фільм, 1910), Янкі дівчина () — американська короткометражна драма 1910 року.
 Янкі (фільм, 1979), «Янкі» () — художній фільм 1979 року, романтична драма, знята режисером Джоном Шлезінгером.
 Янкі-Дудл, «Янкі Дудл» — американська народна пісня.

Населені пункти та їхні частини

 Янкі — село в гміні Грубешів Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Янкі — село в гміні Городло Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Янкі — село в гміні Паєнчно Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Янкі — село в гміні Щавін-Косьцельни Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Янкі — село в гміні Рашин Прушковського повіту Мазовецького воєводства
 Янкі — село в гміні Сомянка Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Янкі — село в гміні Єдлінськ Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Янкі — частина села Івоне в гміні Задзім Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Янкі — частина села Божа-Воля в гміні Єдлінськ Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Янкі — колонія в гміні Клюково Високомазовецького повіту Підляського воєводства
 Янкі — лісова осада в гміні Бане-Мазурське Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Див. також 
 Олд-Янкі-Кі () — невеликий острів в складі Багамських островів.

Примітки